Сухопутные войска Словакии () — одна из составных частей вооружённых сил Словакии. Предназначены для разгрома группировок войск противника, овладения и удержания его территорий, районов и рубежей, отражения вторжений противника и его крупных воздушных десантов непосредственно на суше. Командир — генерал-майор Ярослав Вывлек.

Состав и вооружение 
Численность Сухопутных войск составляет 6250 чел. Танковый парк включает в себя танки Т-72М в количестве 30 машин. В настоящее время проводится реформирование армии: в ходе преобразований её хотят сделать полностью профессиональной. Сокращается численность армии, отменена воинская повинность, идёт модернизация техники и её сокращение.

Структура 
 Штаб сухопутных войск (Тренчин)
 1-я механизированная бригада (Топольчани)
 11-й механизированный батальон имени капитана Яна Францисциского (Мартин)
 12-й механизированный батальон (Нитра)
 13-й механизированный батальон (Левице)
 54-й реактивный артиллерийский дивизион (Рожнява)
 Инженерный батальон (Середь)
 103-й батальон радиационной, химической и биологической защиты (Рожнява)
 Рота боевой поддержки командования бригады (Топольчани)
 Ясловский противотанковый дивизион (Рожнява, оснащён РСЗО )
 2-я механизированная бригада имени генерала Рудольфа Виеста (Прешов)
 21-й смешанный механизированный батальон (Требишов)
 22-й механизированный батальон имени генерала Микулаша Маркуса (Михаловце)
  (Требишов)
  (Михаловце)
 Батальон 
 Батальон тылового обеспечения (Прешов)
 Рота боевой поддержки командования
 
  (Тренчин)

Командование

Техника и вооружение 

Согласно данным IISS The Military Balance на 2021 год, сухопутные войска Словацкой Республики имели в своем распоряжении следующую технику:

Знаки различия

Генералы и офицеры

Сержанты и солдаты

Примечания

Ссылки 
 

Словакия
Вооружённые силы Словакии